Furness est un patronyme porté notamment par :

 Betty Furness (1916-1994), actrice américaine ;
  (1869-1936), astronome américaine ;
 Deborra-Lee Furness (1955-), actrice, réalisatrice et productrice australienne ;
 Ed Furness (1911-2005), auteur de bande dessinée canadien ;
 Frank Furness (1839-1912), architecte américain ;
 Jocelyn de Furness (1175-1214), hagiographe cistercien anglais ;
 Thelma Furness (1904-1970), maîtresse royale du prince de Galles devenu le roi Édouard VIII.

Furness est également un toponyme :

 Furness, péninsule du sud de la Cumbria, en Angleterre ;
 Barrow-in-Furness, ville portuaire et industrielle de Cumbria ;
 Abbaye de Furness, monastère cistercien ;
 Îles de Furness, archipel de sept îles situées du sud-ouest à l'est de la péninsule de Furness.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme